Dobrești se poate referi la:

 :
Dobrești, Argeș
Dobrești, Dâmbovița
 :
Dobrești, Dolj
Dobrești, Vâlcea
 :
Dobrești (), Alba
Dobrești (), Bihor
Dobrești (), Timiș

Vezi și 
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobreni (dezambiguizare)
 Dobreanu (dezambiguizare)
 Dobrescu (dezambiguizare)

 Dobroești
 Dobrotești (dezambiguizare)

Toponime românești